Santo signifie saint dans plusieurs langues latines (espagnol, portugais...)

Toponymie

 l'île de Espiritu Santo dans la République du Vanuatu.

 Porto-Santo, la seconde île habitée  de l'archipel portugais de Madère dans l'océan Atlantique.

 Santo André, une ville située dans le sud du Brésil, dans l'État de São Paulo.

 Santo Ângelo, une ville située dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul.

Patronymie 

Rafaela Santo (née en 2004), nageuse angolaise.

Autres
 La Coupo Santo (provençal en norme mistralienne) ou la Copa santa (provençal en norme classique), c'est-à-dire la « Coupe sainte »,
 Expédition Santo 2006, une mission scientifique sur la biodiversité de l'ile d'Espiritu Santo.
Santo d'Émeraude, personnage fantastique de la série les chevaliers d'émeraudes.
 Santo subito, une locution italienne qui veut dire « canonisez-le tout de suite ! ». 
 Santo Daime (Saint Don en français), une religion originaire de l’Amazonie brésilienne.
 Santo Trafficante, un parrain de la mafia de Floride qui créa la Famille Trafficante.
 El Santo, un célèbre catcheur mexicain, acteur de cinéma
 El Hijo del Santo, le fils d'El Santo, également catcheur et acteur
 Vin Santo, un vin blanc doux italien.
 Ron Santo, un joueur de baseball américain.
 Santo est un personnage fictif créé par Anne Robillard dans la série Les Chevaliers d'Émeraude.

Autres homonymies